Андрей Юрьевич Грозов (род. 21 февраля 1961) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1983) и Дипломатическую академию МИД России (1996). Владеет немецким, английским и французским языками. На дипломатической работе с 1983 года.

В 2002—2005 годах — старший советник, советник-посланник Посольства России в Болгарии.

В 2005—2009 годах — главный советник, начальник отдела в Третьем Европейском департаменте МИД России.

С сентября 2009 по сентябрь 2014 года — генеральный консул Российской Федерации в Мюнхене (ФРГ).

С сентября 2014 по август 2018 года — заместитель директора Первого департамента стран СНГ МИД России.

С 17 августа 2018 года — постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ в Минске.

Дипломатический ранг 
 Советник 1 класса (26 декабря 2003).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (17 сентября 2012).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (13 июня 2018).
 Чрезвычайный и полномочный посол (13 сентября 2021).

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 июня 2021) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Центра военно-политических исследований МГИМО
 Биография на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Представители Российской Федерации при СНГ
Консулы России в Мюнхене